Ева́нгелие ( = благая весть)

В Библии
 Евангелие — общее название для первых четырёх книг библейского Нового Завета, раннехристианских описаний жизни Христа:
 Евангелие от Матфея
 Евангелие от Марка
 Евангелие от Луки
 Евангелие от Иоанна
 Вечное Евангелие — у ангела в библейском «Откровении Иоанна Богослова» ().

Другие
 Вечное евангелие — провозглашение аббатом Иоахимом Флорским (ум. 1201/1202) вечного царства Св. Духа (богопознания и полной духовной свободы), должного наступить после царств Бога Отца (ветхий завет) и Бога Сына (новый завет).
 Апокрифические евангелия — не признаваемые церковью раннехристианские сочинения о жизни Иисуса Христа.

См. также 
 Протоевангелие
 Иллюминированные Евангелия
 Рукописи Евангелий
 Евангельская иконография
 «Евангелие от Матфея» (фильм, 1964)
 «Gospel» (с англ. — «Евангелие»)
Женские имена
 Евангелина